

Corea del Sud
 Museo delle atrocità di guerra americane – museo a Sinchon

Grecia
 Museo della guera  – museo ad Atene
 Museo della guerra – museo a Salonicco

Italia
 Museo storico italiano della guerra – museo a Rovereto
 Museo della guerra bianca in Adamello – museo a Temù
 Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez" – museo a Trieste